Quaoar steht für:

 Quaoar (Mythologie), eine Schöpfergottheit in der Kosmogonie des Indianerstamms Tongva
 (50000) Quaoar, ein transneptunisches Objekt im Kuipergürtel